Poincaré er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Henri Poincaré (1854 – 1912) - fransk matematiker
 Raymond Poincaré (1860 – 1934) - fransk konservativ politiker

Efternavne